Nossa Rádio Porto Alegre é uma estação de rádio brasileira situada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, porém concessionada em Montenegro. Opera no dial FM, na frequência 106.7 MHz. É afiliada da Nossa Rádio, rede de rádio pertencente à Fundação Internacional de Comunicação, braço midiático da Igreja Internacional da Graça de Deus. 

Opera 24 horas com programas religiosos e música cristã contemporânea. Seus estúdios estão localizados na sede estadual da igreja, no Centro Histórico de Porto Alegre. A rádio conta com uma antena instalada no Morro São João e cobre toda a Região Metropolitana de Porto Alegre.

A estação de rádio pertence ao mesmo grupo que opera a Rádio América AM de Montenegro e já se chamou América FM. Com o arrendamento para a Igreja Internacional da Graça de Deus, sua sede foi transferida para a capital.

Ligações externas 
 

Estações de rádio do Rio Grande do Sul
Emissoras da Nossa Rádio